Kürsinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Franz Xaver Kürzinger (1724–1797), deutscher Komponist und Musiker.
 Franz Anton Freiherr von Kürsinger (1727–1799), Hofkanzler in Salzburg
 Carl von Kürsinger (1797–1849), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Ignaz von Kürsinger (1795–1861), österreichischer Beamter, Schriftsteller, Topograf und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Siehe auch
 Kürsingerhütte ist eine Schutzhütte der Sektion Salzburg des Österreichischen Alpenvereins
 Kürsingersteig ist ein Klettersteig im Land Salzburg